

Astronomia 
 M86 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M86 – mitragliatrice coassiale